Thory (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Thory (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia